Schreberinae, podtribus maslinovki, dio tribusa Oleeae. Postoje 2 roda; jedan s Madagaskara i Komora (Comoranthus), i drugi, šrebera (Schrebera) čije vrste rastu po Africi, dijelovima Azije i Južne Amerike (Peru)

Rodovi 
 Comoranthus Knobl. (2 spp.)
 Schrebera Roxb. (8 spp.)

Izvori 

Oleeae